A Copa do Brasil de Futebol de 1993 foi a quinta edição da Copa do Brasil. 

O Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte-MG, foi o campeão, vencendo na final o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1994.

Participantes 
A quinta edição da Copa do Brasil teve 32 participantes, que foram os seguintes:

Tabela 
(*: time que fez a primeira partida em casa)

Finais 

 Jogo de ida

 Jogo de volta

Premiação

Artilheiro 
 Gílson (): 8 gols

Ligações externas 
 Bola n@ Área

1993
Futebol de 1993 no Brasil